Thompsonia är ett släkte av kräftdjur. Thompsonia ingår i familjen Thompsoniidae. 

Thompsonia är enda släktet i familjen Thompsoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rotfotingar
Thompsonia